GZ har flere betydninger:

 Gazastriben: FIPS PUB 10-4 territoriekode
 DIN 19303 Code for Gestrichener Zellstoffkarton
 Godzone – et begreb som er blevet brugt i mere end 120 år af New Zealændere til at beskrive deres hjemland.
 Ground Zero
 Guangzhou, Kina
 Air Rarotonga IATA-flyselskabskode

gz har flere betydninger:
 .gz, filudvidelsen for gzip-filer (GNU zip, et open source filkomprimeringsprogram)
 Gratz – en forkortelse for "congratulations" ("tillykke"): gz